Прадо-дель-Рей () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 49 км². Население — 5948 человек (на 2010 год). Расстояние — 105 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Comunidad Virtual de Prado del Rey
 Academia de idiomas de Prado del Rey 
 Ayuntamiento de Prado del Rey 
 
 Web oficial de Miguel Ángel Rincón, poeta de Prado del Rey 
 
 Web sobre Prado del Rey 
 
 
 

Муниципалитеты Кадиса